Розмарин

Растение 
 Розмарин (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 Розмарин лекарственный (лат. Rosmarinus officinalis) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений.

Фамилия 
 Розмарин, Стефан (1908—1969) — польский юрист и государственный деятель, специалист в области государственного права, член Польской АН.

См. также 
 Розмариновое масло — компонент парфюмерных композиций, отдушек для косметических изделий, мыла и товаров бытовой химии.